Дом Франкенштейна:
 «Дом Франкенштейна» — американский фильм ужасов 1944 года.
 «» — американский мини-сериал 1997 года.